BSPH steht für:
 Bundesvertretung der Studenten an Pädagogischen Hochschulen, siehe Bundesstudentenring
 Bahnhof Berlin Springpfuhl (DS100-Code)

Abkürzung